Qeqertaatsiaq bezeichnet:
 Qeqertaatsiaq (Insel, Kangerlussuatsiaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaatsiaq (Insel, Tunu), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaatsiaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertaatsiaq (Insel, Paamiut) (auch Qeqertatsiaq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland